Rutger Bennet kan syfta på bland andra:

* Rutger Bennet (1720–1791), svensk general
 Rutger Bennet (1836–1922), svensk häradshövding
 Rutger Bennet (1873–1922), svenskt hovrättsråd